Нау́м Я́ковлевич Кра́снер (21 февраля 1924, Винница — 5 марта 1999, Воронеж) — советский и российский -экономист.

Биография 
Родился 21 февраля 1924 года в городе Винница, УССР. В 1941 году окончил среднюю школу. Осенью 1941 года эвакуировался в Куйбышевскую область, работал учителем в сельской школе.

В начале 1942 года окончил ускоренные курсы подготовки лейтенантов артиллерии в Куйбышевском военном пехотном училище, в августе 1942 был отправлен на Сталинградский фронт. В 1943 году вступил в ВКП(б). До 1944 года воевал в составе 88-й гвардейской стрелковой дивизии (1942—1943 — командир зенитной батареи, 1943—1944 — начальник отдела штаба дивизии). В 1944 году после ранения был направлен на учёбу и одновременное преподавание на Высшие военные курсы «Выстрел» (Солнечногорск). Окончил Высший военный педагогический институт Красной Армии и работал на Курсах начальником огневого цикла до 1953 года. С 1953 по 1957 год преподавал теорию стрельбы в Тамбовском суворовском военном училище. С февраля 1958 года преподавал на военной кафедре Воронежского государственного университета, параллельно поступил учиться на механико-математический факультет университета.

С 1961 года в звании полковника уволился с военной службы и стал работать ассистентом на механико-математическом факультете университета. В 1964 году получил диплом Воронежского университета по специальности «математика». В 1969 году основал кафедру математических методов исследования операций на математическом факультете и заведовал ею с 1969 по 1980 год (в 1971—1974 годы кафедра находилась в составе экономического факультета, с 1974 года находится в структуре факультета прикладной математики и механики). В это же время при кафедре была организована лаборатория исследования операций.

С 1980 года и до конца жизни — доцент кафедры математических методов исследования операций; одновременно — заместитель декана факультета прикладной математики и механики по научной работе.
С 1992 года занимался консультационной деятельностью по экономическим вопросам на промышленных предприятий города Воронежа и в администрации Воронежской области.

Умер 5 марта 1999 года от рака лёгкого. Похоронен на  Воронежа.

Научная деятельность 
Основные направления исследований — математическое моделирование в текстильной промышленности.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 1978 года являлся одним из организаторов и руководителей международной научной школы-семинара по системному моделированию социально-экономических процессов. Сотрудничал с С. С. Шаталиным, Л. В. Канторовичем, В. М. Полтеровичем, И. Б. Руссманом, С. В. Жаком, В. Н. Эйтингоном и другими учёными.

Автор более 65 научных работ. Подготовил 7 кандидатов наук.

Избранные труды 
Источник — Электронные каталоги РНБ
 Вопросы оптимального программирования в производственных задачах. [Сб. статей / Редкол.: Н. Я. Краснер (науч. ред.) и др.]. — Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. — 148 с.
 Краснер Н. Я. Математические методы оптимизации составов смесей для текстильной промышленности: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — Воронеж, 1968. — 15 с.
 Краснер Н. Я., Кузькина Н. Б. Применение математических методов при определении оптимальных по стоимости составов хлопковых и шерстяных смесей. [Обзор / Центр. ин-т науч.-техн. информации легкой пром-сти М-ва легкой пром-сти СССР]. — М.: Б. и., 1966. — 45 с.
 Монахов В. М., Беляева Э. С., Краснер Н. Я. Методы оптимизации. Применение мат. методов в экономике. — М.: Просвещение, 1978. — 175 с. — (Пособие для учителя).
 Семиколенов Н. П., Бондаренко Ф. Г., Краснер Н. Я. Основы стрельбы из оружия стрелковых подразделений / Под общ. ред. акад. ген.-лейт. артиллерии запаса А. А. Благонравова. — М.: Воениздат, 1958. — 267 с.

Награды 
 медаль «За оборону Сталинграда»
 орден Красной Звезды (5.11.1943)
 два ордена Отечественной войны II степени (9.5.1944, 6.4.1985)

Память 
В 2004 году на 27-м заседании Международной школы-семинара имени академика С. С. Шаталина был проведён круглый стол, посвящённый 80-летию Н. Я. Краснера.

 Сайт памяти Н. Я. Краснера

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены КПСС
Выпускники курсов «Выстрел»
Преподаватели курсов «Выстрел»
Преподаватели Тамбовского суворовского военного училища
Полковники (СССР)
Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Воронежского государственного университета
Умершие от рака лёгкого